Palmer kan syfta på:

 Palmer – en familj enhjärtbladiga växte
 Palmer (efternamn) – personer med efternamnet
 Emerson, Lake & Palmer – brittiskt progressivt rockband
 Formula Palmer Audi – brittisk formelbilsserie
 Riggs mot Palmer – amerikanskt rättsfall av prejudicerande betydelse
 Arnold Palmer Award
 Arnold Palmer Invitational
 Arnold Palmer Tournament Golf

Geografi

Antarktis 

 Palmerarkipelagen, 
 Palmer (strand), 
 Palmer Land – landområde 
 Palmer Station – amerikansk forskningsstation

Australien 

 Palmer (ort i Australien), South Australia, Mid Murray,

Colombia 

 Palmar de Varela (ort), Atlántico,

USA 

 Palmer, Illinois, Christian County, 
 Palmer, Kansas, ort, Washington County, 
 Palmer, Tennessee, Grundy County, 
 Palmer, Texas, Ellis County, 
 Palmer, Iowa, Pocahontas County, 
 Palmer, Michigan, Marquette County, 
 Palmer, Nebraska, Merrick County, 
 Palmer (gruva), New Mexico, San Juan County, 
 Palmer, Alaska, countyhuvudort, Matanuska-Susitna Borough, 
 Palmer Municipal Airport, flygplats,  
 Palmer, Massachusetts,

Se även
  Palm

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar